

Patronyme 
Le nom de Masotti est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Baptiste Masotti (1995-), joueur de squash français ;
 Egisto Masotti (1944-), astronome amateur italien ;
 Ignazio Masotti (1817-1888)  cardinal italien.

Homonymie de patronyme